Nasutoceratops (лат., от nasutus — «носатый» и ceratops) — род птицетазовых динозавров. Известен из отложений Юты кампанского яруса мелового периода. Видовое название дано в честь Алана Титуса (), палеонтолога из Университета Юты.

Вид известен по голотипу UMNH VP 16800: почти полный череп, венечный отросток, три частичных позвонка, кости плечевого пояса, кости левой передней конечности, кости правой передней конечности. Также известны два экземпляра: UMNH VP 19466 и UMNH VP 19469. Голотип был обнаружен в 2006 году во время раскопок формации Kaiparowits в Grand Staircase-Escalante National Monument, инициированных Университетом Юты в 2000 году, в отложениях песчаника мелового периода, датированных возрастом в 75 миллионов лет. Найден и описан Карлом Эриком Лундом () в 2010 году как Nasutuceratops titusi. Д. Скотт Сэмпсон, Лунд, Марк А. Лоуэн, Эндрю А. Farke и Кэтрин Е. Клейтон в 2013 году окончательно отнесли находку к роду Nasutoceratops (заменив одну букву в названии), типовым вид которого является Nasutoceratops titusi.

Nasutoceratops был большим наземным четвероногим травоядным динозавром с короткой мордой и уникальными округлыми рогами над глазами, которые можно сравнить с рогами современного крупного рогатого скота. Рога доходили почти до кончика морды и являлись самыми длинными из всех членов подсемейства цератопсид. Наличие полых элементов в носовых костях Nasutoceratops являются уникальной чертой и неизвестны у других цератопсид. Nasutoceratops и диаблоцератопс являются единственными центрозавринами с американского юго-запада.

Таксономия 

Nasutoceratops был в 2013 году отнесён к центрозавринам, однако филогенетический анализ, проведённый Сэмпсоном () и другими в 2013 году, показал, что Nasutoceratops близок к авацератопсу. Кладограмма, составленная по этому анализу:

По данным исследования 2013 года существование Nasutoceratops подтверждают гипотезу фаунистических разрывов между севером и югом Ларамидии. Южные виды отличаются от северных центрозаврин длинными рогами на лбу и коротким носовым рогом, что подтверждается конвергентным подсемейством цератопсин.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 

Центрозаврины
Монотипические роды архозавров
Динозавры мелового периода
Динозавры Северной Америки
Фоссилии, описанные в 2013 году
Титус, Алан